AFA pode ser:

 Afa (Córsega do Sul)
 Associação do Futebol Argentino (Asociación del Fútbol Argentino)
 Ifá ou Afa, oráculo divinatório dos Éwé.

Academia da Força Aérea 

 Academia da Força Aérea (Brasil)
 Academia da Força Aérea (Portugal)

Desambiguações de siglas